Senatus consultum puede referirse a:
Senatusconsultum, una de las fuentes del Derecho romano.
Senatus consultum ultimum, situación de excepción en la República romana.
Senatus consultum de Bacchanalibus, inscripción latina de 186 a. C.
Senatus consultum Macedonianum, de Vespasiano para prevenir fraudes en los préstamos a hijos in potestate